Михаил Михайлович Лобанов
 Лобанов, Михаил Михайлович (1901—1984) — советский военный инженер.
 Лобанов, Михаил Михайлович (1891—1970) — русский художник.